Príncipe Alfonso ha sido el nombre asignado a varios buques de la Armada Española de los siglos XIX y XX como forma de honrar al heredero de la Corona española en el momento de iniciarse la construcción. Debido a la caída de la Monarquía en 1868 y en 1931, todos ellos acabaron por cambiar su nombre:

 Príncipe Alfonso: fragata blindada que empezó a construirse a comienzos de la década de 1860. Fue botada en 1869 con el nombre que en 1868 le había asignado el Gobierno Provisional formado tras el destronamiento de la reina Isabel II, Sagunto.
 Príncipe Alfonso: crucero botado en 1925 y que estuvo en servicio entre 1927 y 1970. Pasó a llamarse Libertad con la II República y Galicia con la dictadura de Franco.

Véase también 
 Príncipe Alfonso: buque construido en 1920 para Transmediterránea, renombrado Ciudad de Palma en 1931. Fue incautado por el bando sublevado durante la Guerra Civil y convertido en crucero auxiliar en 1936. Desde 1937 hasta el final de la contienda sirvió como buque hospital. Posteriormente fue devuelto a sus propietarios.
 Príncipe de Asturias (Armada Española)
 Galicia (Armada Española)

Nombres de buques de la Armada de España